powiat skałacki kraju koronnego Królestwa Galicji i Lodomerii Austro-Węgier (1867-1918)
 powiat skałacki II Rzeczypospolitej (1919-1945)